Heimlichkeiten  steht für
Heimlichkeiten (1968), deutsch-bulgarischer Spielfilm von Wolfgang Staudte 
Heimlichkeiten (1997), deutscher TV-Film